Silao kan syfta på följande platser:

Indien 

 Silao, Indien, Bihar, Nālanda,

Mexiko 

 Silao, Mexiko, Guanajuato, Silao de la Victoria, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar